Копач — українське та польське прізвище.

Відомі носії 
 Александер Копач — канадський бобслеїст.
 Ева Копач — прем'єр-міністр Польщі.
 Копач Євгеній Віталійович — начальник військового оркестру — військовий диригент Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник культури України.
 Іван Копач — український релігійний і громадський діяч, педагог, мовознавець, літературознавець
 Копач Олександра (з дому: Яворська; 26 лютого 1913 Городенка —†1998 Торонто) — українська письменниця, літературознавець.

Примітки